Zyniker steht für:

 Anhänger des Zynismus
 Zyniker (Roman), von Anatoli Marienhof

Siehe auch:
 Kyniker